Григорий Иосифович Данцигер (род. 22 октября 1976 года, Москва, Россия) — российский актёр театра и кино, телеведущий.

Биография 
Родился 22 октября 1976 года в Москве.

Во время учёбы в школе занимался в театральной студии С. З. Казарновского, затем поступил в РАТИ (ГИТИС) на курс П. О. Хомского. В студенческие годы играл в Театре Антона Чехова в спектакле режиссёра Л. Трушкина «Поза эмигранта». После окончания в 1998 году театрального института некоторое время играл в театре имени Моссовета. Большая часть его театральной биографии связана с театром «Центр драматургии и режиссуры п/р А. Казанцева и М. Рощина». Данцигер был в числе тех артистов, которые совместно с Алексеем Казанцевым создали новое театральное пространство. Именно там начали свой путь в профессии многие известные актёры и режиссёры, первый спектакль Центра — «Юдифь» — поставил режиссёр Вадим Данцигер, брат Григория Данцигера. В этом спектакле Григорий Данцигер играл роль Ардата. Владимиром Агеевым был поставлен спектакль «Пленные духи». Данцигер сыграл в нём две роли — Сени и Феди. Этот спектакль был удостоен премии «Чайка» за лучший актёрский ансамбль.

Данцигер также сотрудничал с другими театрами и антрепренерами. Популярность приобрёл, сыграв роль Некто в спектакле «Быстрее, чем кролики» театра «Квартет И» (реж. С. Петрейков), критики отметили его Пашу в спектакле «Серсо» Другого театра (реж. В. Агеев).

У Данцигера более 80 киноработ, среди которых фильмы и сериалы таких режиссёров как Владимир Хотиненко, Глеб Панфилов, Cергей Жигунов. Снимался в роли Рудика Карузо в сериале «Ликвидация» Сергея Урсуляка. После этого сериала режиссёр Михаил Вайнберг пригласил его на главную роль в мини-сериале «Заповедник страха».

Уделяет внимание детским проектам. Ведущий программы «Спорт — это наука» на телеканале «Карусель», играет детские спектакли в Другом театре и Центре драматургии и режиссуры.

Театральные работы 

 Спектакли «Дебют-центра»;
 Театра им. Моссовета — сыграл в спектакле «Два веронца» (режиссёр П. Хомский);
 Театра Антона Чехова — был занят в спектаклях «Поза эмигранта» (режиссёр Л. Трушкин) и «Игрушечный побег» (режиссёр Г. Товстоногов);
 Театра «Центр драматургии и режиссуры п/р М. Рощина и А. Казанцева» — «Пленные духи» (режиссёр В. Агеев);
 «Ромео и Джульетта» (режиссёр Р. Стуруа) — антрепризный проект;
 «Роман без ремарок» (режиссёр Г. Шапочников) — Государственный Театр Наций;
 «Заговор чувств» (режиссёр О. Субботина) — Театр «Центр драматургии и режиссуры п/р М. Рощина и А. Казанцева»;
 «Другого театра» — «Санта Круз» и «Серсо» (режиссёр В. Агеев).

 «Быстрее, чем кролики» (режиссёр С. Петрейков) — комический театр «Квартет И»;
 «Ревизор» (режиссёр А. Горбань) — Театр «Центр драматургии и режиссуры»;
 «Эвридика+» (режиссёр А. Непомнящий) — Театр «Центр драматургии и режиссуры»;
 «Каштанка» (режиссёр В. Итеменева) — Театр «Центр драматургии и режиссуры».
 " Москва- открытый город. Переход" (режиссёр В. Панков) Театр ЦДР
 "Кеды" (режиссёр В.Панков) Театр ЦДР

Работы на телевидении и в кино

Фильмография 
 2022 Предпоследняя инстанция (7 серия) — Егор Шапкин
 2021 Медиатор (сериал) — врач психиатрической лечебницы, эпизод
 2020 Гранд (83 серия) — Ричард, британец
 2019 Мёртвое озеро — Спиридонов
 2017 Охота на дьявола — Урхо Кекконен
 2017 Притяжение — Леонид Евгеньевич
 2015 Выжить после. 2 Сезон — Брыль
 2014 Сын за отца — Сергей, «Серый»
 2014 Соблазн — психиатр
 2013 Три мушкетёра — трактирщик в Париже
 2013 Быстрее, чем кролики — Некто
 2012—2013 Папины дочки. Суперневесты — журналист
 2012 Фёдоров — Михаил
 2012 Метод Фрейда (11 серия) — учёный
 2012 Инспектор Купер — Михаил, эксперт
 2011 Сахар, короткометражный, реж. Вадим Данцигер
 2011 Бежать — Пётр Иванович Егоров, адвокат
 2010—2011 Сердце Марии — Афанасий Гайский, психиатр
 2010 Черкизона. Одноразовые люди — Витас Карлович Локис, доктор в рыночной больничке
 2010 Индус — Аркадий Георгиевич Яхнис, хирург
 2010 Естественный отбор — Ржавый
 2009 Суд — Александр Ефимович Ровнер, врач-трансплантолог
 2009 Петля — Евгений Жуков
 2009 Огни большого города — Клим, повар в клубе
 2009 Любовь — не то что кажется — юрисконсульт
 2009 Любить и ненавидеть — Андрей, фотограф
 2009 Девичник — Сергей Станкевич, владелец автосалона
 2009 Вердикт — Ивакин, шахматист
 2009 Белый белый день (короткометражный), реж. Рустам Мосафир
 2008—2010 Маргоша (все сезоны) — Сергей Кудрявцев, психиатр
 2008 Я не я — ведущий в клубе
 2008 Заповедник страха — Хмельницкий Андрей
 2007 Я сыщик — Павел Вернер
  — Форсаж да Винчи — Наркодилер
 2007 Руд и Сэм — Рыжий
 2007 Путешествие во влюблённость — Виктор
 2007 Морская душа — Гуликов, доктор
 2007 Личная жизнь доктора Селивановой — Макагонов, журналист
 2007 Ликвидация — Рудик Карузо
 2007 1612: Хроники Смутного времени — оруженосец генуэзца
 2006 Угон, серия Бриллиантовые «Мерседесы» — Лёня
 2006 Погоня за ангелом — Жора
 2006 Кинофестиваль, или Портвейн Эйзенштейна — Константин Денисов
 2006 Из пламя и света — Григорий, безногий офицер
 2006 Вызов — Миша
 2006 В ритме танго — киллер
 2006 В круге первом — майор Ройтман
 2005 Частный детектив — Маслов
 2005 Сыщики-4 — Рыжий
 2005 Призвание (Беларусь, Россия) — Илья Либерзон, следователь
 2005 Полумгла — пленный немец
 2005 Охота на асфальте — бандит
 2005 Иллюзия мечты — Джон
 2005 Золотой телёнок — Ян Скамейкин
 2005 Гибель империи (телесериал) — Тверье
 2004 По ту сторону волков 2 — санитар психушки
 2003 Рецепт колдуньи — сантехник
 2003 Ангел на дорогах — Коля
 2002—2006 Ха! (киноальманах)
 2002 Королева красоты, или Очень трудное детство — учитель физики
 2002 Бригада — Антон
 2001 Мамука — режиссёр
 2001 Даун Хаус — киллер
 2000 Марш Турецкого — Сёма, катала
 2000 Игра в любовь — продюсер
 1999—2000 Редакция
 1999 Затворник
 1996 Кафе «Клубничка» (158 серия) — Дима

Участие в телепередачах 
 Ведущий передачи «Спорт — это наука» на телеканале «Карусель».

Озвучивание 
 Анимационные фильмы
 Дубляж
 Аудиокниги

Награды и премии 
 Премия «Московские дебюты» за лучшую роль второго плана (сезон 1997/98).
 Премия «Чайка» в номинации «Лучший ансамбль» (сезон 2004/2005).

Примечания 

Актёры России
Выпускники ГИТИСа